Live at Brixton Academy (o Live at the Brixton Academy) es el título que se le da a un número de álbumes en directo y videos de diversos artistas, grabados en el Brixton Academy de Londres. Estos álbumes incluyen:

 Live at Brixton Academy, álbum de 1991 de Faith No More, grabado en 1990.
 Live at Brixton Academy, álbum de 1994 de The Brian May Band.
 Live at Brixton Academy, álbum de 1999 de Atari Teenage Riot.
 Live at Brixton Academy, álbum de 1999 de Motörhead, grabado en 2000.
 Scarred: Live at Brixton Academy, álbum de 2003 de Gary Numan, grabado en 2001.
 Live at Brixton Academy, DVD de 2003 de Inspiral Carpets.
 Live at Brixton Academy, DVD de 2004 de Good Charlotte.
 Live at Brixton Academy, álbum de 2005 de Dido, grabado en 2004.
 Live at Brixton Academy, álbum de 2009 de Pendulum.
 Live at Brixton Academy, Parte del álbum Beacom de 2012 de Two Door Cinema Club.